Die ECM Prague Open 2009 waren die 11. Ausgabe des Tennis-Sandplatzturniers für Frauen in Prag. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2009. Das Turnier fand zusammen mit dem Internazionali Femminili di Tennis di Palermo vom 11. zum 19. Juli 2009 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Wera Swonarjowa und im Doppel Andrea Hlaváčková und Lucie Hradecká.

Im Einzel gewann Sybille Bammer gegen Francesca Schiavone mit 7:64, 6:2 und im Doppel Aljona Bondarenko / Kateryna Bondarenko gegen Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová mit 6:1, 6:2.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Prag